Tenango bezeichnet:

 Tenango (Chiapas), Ort in Chiapas, Mexiko
 Tenango (Guerrero), Ort in Guerrero, Mexiko
 Tenango (Tepehuacán de Guerrero), Ort in Hidalgo, Mexiko
 Tenango (Tezontepec de Aldama), Ort in Hidalgo, Mexiko
 Tenango de Doria, Ort in Hidalgo, Mexiko
 Tenango del Aire, Ort in México, Mexiko
 Tenango de Arista, Stadt in México, Mexiko
 Tenango de las Flores, Ort in Puebla, Mexiko